Großes Bundesverdienstkreuz steht für:

 Großes Bundesverdienstkreuz, Stufe beim Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
 Großes Bundesverdienstkreuz (Tatsachenroman) von Bernt Engelmann (1974)